Аксёненко () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Аксёненко, Александр Сергеевич (род. 1986) — российский хоккеист, защитник.
 Аксёненко, Николай Емельянович (1949—2005) — российский политический деятель, министр путей сообщения в 1997—2002 годах.
 Аксёненко, Сергей Иванович (род. 1967) — украинский писатель, географ, педагог и журналист, член Союза журналистов Украины, народный депутат Украины второго созыва.
 Аксёненко, Юрий Николаевич (род. 1950) — российский политический деятель, мэр Саратова (1996—2006).